Mariakapellet kan syfta på:

Sverige 
 Mariakapellet, Vännäs –  ett kapell i Vännäs församling
 Mariakapellet – en tidigare kyrka på Tjörn, se Vår Frus kyrka
 Mariakapellet, Kramfors – ett krematoriekapell i Kramfors, Gudmundrå församling
 Mariakapellet, Skoghall – ett kapell i Skoghall, Hammarö församling
 Mariakapellet, Åsele kyrkogård – ett kapell på Åsele kyrkogård i Åsele församling
 Sankta Maria kapell, Hälsingland – ett kapell i Iggesund, Enånger-Njutångers församling
 Sankta Maria katolska kapell – i Kristianstad, Sankt Andreas katolska församling
 Sankta Maria kapell, Alsike – en kyrkolokal i Alsike församling

Norge 
 Mariakapellet, Tønsberg – ett kapell i Vestfold fylke

Se även
 Marie begravningskapell
 Sankta Marie kapell
 Lista över kyrkor uppkallade efter Maria, Jesu mor
 Maria Magdalena kapell